Дмитрий е руски вариант на името Димитър и може да се отнася за:
 Велики князе на Владимирско-Суздалското княжество:
 Дмитрий I (1250-1294)
 Дмитрий II (1299-1326)
 Дмитрий III (1324-1383)
 Дмитрий (1299-1326), княз на Тверското княжество
 Дмитрий Донски (1350-1389), велик княз на Московското княжество
 Лъжедмитрий – руски цар в периода 1605-1606